Feber kan syfta på:

 Feber – förhöjd kroppstemperatur
 Feber (album) – ett musikalbum från 2000 med Coca Carola
 Feber (webbplats) – en svensk musiksajt
 Feber (TV-program) – svenskt ungdomsprogram i SVT från 1998
 Feber (sång) – en sång och en singel av den svenske artisten Olle Ljungström från 2002
 Feber (film) – en italiensk film från 1962 i regi av Michelangelo Antonioni, originaltitel L'eclisse